Anselmo Fernández Rodríguez – allenatore di calcio e architetto portoghese
 Francisco Fernández Rodríguez – ex calciatore spagnolo
 Julio Fernández Rodríguez – produttore cinematografico spagnolo
 Luis Fernando Fernández Rodríguez – ex calciatore spagnolo